Profesijnyj futbolnyj klub Sumy (ukrajinsky: Професійний футбольний клуб «Суми») je ukrajinský fotbalový klub sídlící v Sumách.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Juvilejnyj s kapacitou 25 830 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 2000 – FK Javir Krasnopillja (Futbolnyj klub Javir Krasnopillja)
 2008 – FK Sumy (Futbolnyj klub Sumy)
 2010 – PFK Sumy (Profesijnyj futbolnyj klub Sumy)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu  
 Profil na Transfermarkt.co.uk 

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 2000